

Quadro de medalhas

Ligações externas 
 

Universíada de Verão de 1985
Verão 1985
Universiada